Horka, utónév
 horka régi magyar méltóság
 Csehország
 Horka, település a Chrudimi járásban
 Horka nad Moravou, település az Olomouci járásban
 Horka u Staré Paky, település a Semilyi járásban
 Horka II, település a Kutná Hora-i járásban
 Horka, Nový Kostel településrésze a Chebi járásban
 Németország
 Horka, település Szászország tartományban
 Szlovákia
 Kiserdő (1899-ig Huorka, szlovákul Horenická Hôrka), Lednicróna településrésze a Trencséni kerületben, a Puhói járásban
 Lándzsásötfalu (1899-ig Primfalu, szlovákul Hôrka), község az Eperjesi kerület Poprádi járásában
 Özörény (Gömörhorka, 1906-ig Horka, szlovákul Gemerská Hôrka), község a Kassai kerület Rozsnyói járásában
 Vághorka (1899-ig Huorka, szlovákul Hôrka nad Váhom), község a Trencséni kerületben, a Vágújhelyi járásban